Camora est un nom propre qui peut faire référence à :

Pseudonyme 

 Camora, de son vrai nom Mário Jorge Malino Paulino (1986-), footballeur portugais ;
 RAF Camora, de son vrai nom Raphael Ragucci (1984-), rappeur et producteur autrichien.